A labilitás az egyensúly hiánya. Fizikai kifejezésként annyit tesz, hogy bizonytalan egyensúlyi állapot, amelyben egy test súlypontja a test megtámaszkodási pontja felett van.

A szó eredete 
Tudományos szakszó a latin labi (‘esik, csúszik’) igéből ered, a stabilis ellentétéül. A labilis melléknév latin eredetű szó, jelentése: ingatag helyzetű, bizonytalan, nincs alátámasztva (például a szék lába labilis, ha mozog).

Átvitt értelemben 

A labilitás átvitt értelemben szituáció, lelki állapot bizonytalan, kiszámíthatatlan volta.

Források 

 Labilis, labilitás - Arcanum

Latin kifejezések